Криницкая Лидия Антоновна () — украинская советская актриса, чтец, театральный педагог. Народная артистка УССР (1954).

Биография 
Родилась 5 июля 1898 года в селе Потуржин Люблинской губернии Российской империи (ныне Люблинского воеводства Польши).

В 1922—1923 годах училась в Киевском музыкально-драматическом институте.

Работала в театре «Березиль» Леся Курбаса.

В 1926—1929, 1931—1936, 1937—1966 годах работала в Харьковском украинском драматическом театре им. Т. Шевченко. В 1962—1963 годах преподавала в драматической студии при театре.

В 1929—1931 годах работала в Одесском украинском театре революции.

Жена народного артиста Украинской ССР Григория Яковлевича Козаченко (1901-1970). 

Умерла 23 августа 1966 года в Харькове.

Творческая деятельность

Роли 
 Тарасовна («Народный Малахий» Н. Кулиша);
 Бочкарева («Платон Кречет» А. Корнейчука);
 Параска («В степях Украины» О. Корнейчука);
 Наталья Ковшик («Калиновая роща» В. Корнейчука);
 Екатерина Бессмертная («Почему улыбались звёзды» В. Корнейчука);
 Марина («Приезжайте в Звонковое» А. Корнейчука);
 Стеха («Назар Стодоля» Т. Шевченко);
 Фенна Степановна («Шельменко-денщик» Г. Квитки-Основьяненко);
 Ингигерда («Ярослав Мудрый» И. Кочерги);
 Диана Михайловна («Не называя фамилий» В. Минка);
 Энн Кросби («За вторым фронтом» В. Собко);
 Лимериха («Лымеривна» за П. Мирным);
 Приска Притичиха (по П. Мирным);
 Анна Андреевна («Ревизор» по Н. Гоголем);
 Мать («Тарас Бульба» по Н. Гоголем);
 Марфа Петровна («Русские люди» К. Симонова);
 Анна («Васса Железнова» М. Горького);
 Ксения («Егор Булычев и другие» М. Горького);
 Баронесса («Между ливнями» А. Штейна);
 Эболи («Дон Карлос» Ф. Шиллера);
 Мадам де Грассен («Евгения Гранде» по А. де Бальзаком);
 Мария Тюдор (В. Гюго);
 «Над Черемошем» (1954, реж. Г. Крикун);
 «Лимеривна» (1955, реж. В. Лапокниш).

Награды 
 Народная артистка УССР (1954);
 Орден «Знак Почёта» (24.11.1960).

Литература 
 
 Искусство Украины: Биографический справочник. , 1997. — С. 336.
 Женщины Украины. , 2001. — С. 229.
 Л. А. Криницкая [Текст] // Красное знамя. — 1966 (25 августа): фот.